Звьо́здний сільський округ (, ) — адміністративна одиниця у складі Осакаровського району Карагандинської області Казахстану. Адміністративний центр та єдиний населений пункт — село Звьоздне.

Населення — 308 осіб (2009; 472 в 1999, 942 у 1989).

Станом на 1989 рік село Звєзда перебувало у складі Мирної сільської ради ліквідованого Молодіжного району.

Примітки 

Сільські округи Осакаровського району